Toto je seznam měst v Sieře Leone.

Zdaleka největší aglomerací v Sieře Leone je Freetown, kde v roce 2007 žilo 835 108 obyvatel, což představuje asi 15% obyvatelstva celé země.

V následující tabulce jsou uvedena města nad 9 000 obyvatel, výsledky sčítání obyvatelstva z let 1985 a 2004, odhady počtu obyvatel k 1. lednu 2007 a správní jednotky (provincie a oblasti), do nichž města náleží. Počet obyvatel se vztahuje na vlastní město bez předměstí. Města jsou seřazena podle velikosti.

Reference

Související články 
 Seznamy měst podle zemí

Externí odkazy 
 
 Statistics Sierra Leone
 City Population - počty obyvatel sierraleonských měst v historii

 
Sierra Leone
města